Salut à toi, pays de nos aïeux/Салут а тои паис де нос аїукс () — державний гімн Того. Офіційно затверджений у 1960 році після проголошення незалежності. В період з 1979 по 1992 роки гімн було замінено на інші варіанти. У 1992 році гімн офіційно затверджено знову. Автор слів та музики Алекс Казімір-Доссе.

Текст гімну 
 Salut à toi pays de nos aïeux,
 Toi que les rendait forts,
 Paisibles et joyeux,
 Cultivant vertu, vaillance,
 Pour la prospérité
 Que viennent les tyrans,
 Ton cœur soupire vers la liberté,
 Togo debout, luttons sans défaillance,
 Vainquons ou mourons, mais dans la dignité,
 Grand Dieu, toi seul nous a exaltés,
 Du Togo pour la prospérité,
 Togolais viens, bâtissons la cité.

 Dans l’unité nous voulons te servir,
 C’est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir,
 Clamons fort notre devise,
 Que rien ne peut ternir.
 Seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir,
 brisons partout les chaînes de la traîtrise,
 Et nous te jurons toujours fidélité,
 Et aimer servir, se dépasser,
 Faire encore de toi sans nous lasser,
 Togo chéri, l’or de l’humanité.

 Salut, salut à l’Univers entier
 Unissons nos efforts sur l’immense chantier
 D’où naîtra toute nouvelle
 La Grande Humanité
 Partout au lieu de la misère, apportons la félicité.
 Chassons du monde la haine rebelle
 Finis l’esclavage et la Captivité
 A l'étoile de la liberté,
 Renouons la solidarité
 Des Nations dans la fraternité

Див. також 
 Герб Того
 Прапор Того

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info

Національні символи Того
Того
Того
Музика Того